Иоганн Киттель: Киттель, Иоганн Йозеф Антонио Элизар (1703—1783) — богемский врач.
 Киттель, Иоганн Христиан — немецкий органист и композитор, ученик И. С. Баха.